Нася Дімітрова (6 листопада 1992) — болгарська волейболістка, центральна блокуюча. Гравець національної збірної.

Клуби

Досягнення 
 Кубок виклику ФІВБ (1): 2018
 Переможець Євроліги (2): 2018, 2021
 Чемпіон Болгарії (4): 2014, 2017, 2018, 2019
 Володар кубка Болгарії (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
 Чемпіон Румунії (1): 2021
 Чемпіон України (1): 2022
 Володар кубка України (1): 2022
 Володар суперкубка України (1): 2021

Статистика 
У збірній:

Джерела 
 
 
 
 

Болгарські волейболістки
Волейболістки «Прометея»
Спортсмени Софії
Спортсмени Баку
Спортсмени Анкари
Спортсмени Бухареста
Спортсмени Пловдива